'''Push It to the Limit puede referirse a:
Scarface (Push It to the Limit), una canción de Paul Engemann.
Push It to the Limit (canción de Corbin Bleu), una canción de Corbin Bleu.
Push Me to the Limit, una canción de Frankie McCoy.